Рафаэль Надаль — победитель турнира. 

Прошлогодний чемпион Роджер Федерер не защищал свой титул.

Посев 

  Рафаэль Надаль (Титул)
  Ллейтон Хьюит (Первый раунд, отказ) 
  Энди Роддик (Первый раунд)
  Андре Агасси (Финал)
  Николай Давыденко (Третий раунд)
  Гастон Гаудио (Четвертьфинал)
  Гильермо Кориа (Первый раунд)
  Мариано Пуэрта ''(Четвертьфинал)

<li>  Давид Налбандян (Второй раунд)
<li>  Тим Хенмен (Первый раунд)
<li>  Томми Робредо (Третий раунд)
<li>  Томас Юханссон (Второй раунд)
<li>  Иван Любичич (Первый раунд)
<li>  Радек Штепанек (Первый раунд)
<li>  Ришар Гаске (Второй раунд)
<li>  Фернандо Гонсалес (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Rogers Cup 2005